De DFB-Pokal 1975/76 was de 32e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 1 augustus 1975 en de finale werd gespeeld op 26 juni 1976. Er deden 128 teams mee aan de voetbalbeker. In totaal werden er 136 wedstrijden gespeeld. Hamburger SV won de finale tegen 1. FC Kaiserslautern met 2-0. In de finale waren 61,000 toeschouwers en de wedstrijd werd gefloten door Walter Eschweiler. De wedstrijd werd gespeeld in het Waldstadion bij Frankfurt

Eerste ronde

Terugwedstrijden

Tweede ronde

Derde ronde

Terugwedstrijden

8ste finale

Terugwedstrijd

Kwart finale

Terugwedstrijd

Halve finale

Terugwedstrijd

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1971/72